Jeanson ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Jeanson (1922–2009), französischer Philosoph
 Geneviève Jeanson (* 1981), kanadische Radsportlerin
 Henri Jeanson (1900–1970), französischer Drehbuchautor